Der Begriff Kaptschuk (russisch ) bezeichnet:

Fließgewässer:
 Kaptschuk (Kutaramakan), Abfluss des Kaptschuksees (am Kutaramakansee) im Putorana-Gebirge, Region Krasnojarsk, Sibirien, Russland
 Kaptschuk (Lama), Abfluss des Kaptschuksees (am Lamasee) im Putorana-Gebirge, Region Krasnojarsk, Sibirien, Russland

Ortschaften:
 bis 1948 der Name des einst sowjetischen, seit 1991 ukrainischen Dorfs Kornijiwka auf der Halbinsel Krim (Autonome Republik Krim)

Siehe auch:
 Kaptschuksee

ru:Капчук